Ramade peut faire référence à :

Patronyme 
François Ramade (né en 1934), professeur émérite d'écologie français ;
Gilles Ramade (né en 1958), metteur en scène et musicien français ;
Jacques Ramade (1928-2013), humoriste et acteur français ;
Roland Ramade (né en 1957), auteur-compositeur-interprète français ;
Frédéric Ramade (né en 1968), réalisateur français ;

Hydronyme 
 la Ramade, aussi appelée Chavanon, rivière française, affluent de la Dordogne ;
 la Ramade, rivière française, affluent de l'Allier.

Homonymie de patronyme
Homonymie d'hydronyme